Albizu ist der Familienname folgender Personen:
 Joseba Albizu (* 1978), spanischer Radrennfahrer
 Pedro Albizu Campos (1891–1965), puerto-ricanischer Politiker